Cet article regroupe les bandes originales de la série de films Saw.

Saw 

Saw: Original Motion Picture Soundtrack  est la bande originale du film Saw. Elle est sortie le  sous  Warner Bros. Records.
Toutes les chansons sont écrites par Charlie Clouser avec Page Hamilton, Danny Lohner et Chas Smith.

Voici la musique de film, toutes les chansons sont composées par Charlie Clouser :

Saw II 

Saw II: Original Motion Picture Soundtrack est la bande originale du film Saw II. Elle est sortie le  sous le label WEA/Warner Bros. Records.

 Musique de film 

{{colonnes|taille=em|nombre=3|1=
 Titles - 0:05
 Mirror - 1:09
 Puppet Video - 1:05
 Eye Panic - 0:38
 Bail out - 0:50
 Murder Scene - 0:27
 Puzzle Piece - 0:40
 Look Closer - 0:27
 Hands Full - 0:37
 Can't Sleep - 0:10
 Wilson Steel - 1:26
 Approach - 0:31
 Stair Cage - 0:55
 Jigsaws Lair - 1:21
 The Problem - 1:04
 There Will Be Blood - 1:07
 Give Me a Phone - 0:18
 Jigsaws Message - 0:24
 Wake Up - 0:22
 Mandy - 0:55
 Greetings - 1:17
 Eye Shot - 0:57
 Ive Played Before - 1:53
 Open Door - 0:43
 Game Plan - 1:05
 Sit Down - 0:32
 Macho Bullshit - 1:40
 Dummy - 0:58
 Hello Obi - 0:56
 Bullshit - 1:46
 Oven - 2:36
 The Cure - 0:05
 Your Son - 0:39
 Doctors Office - 0:29
 Car Crash - 0:39
 You Survived - 0:39
 It's a Trap - 1:33
 Hello Xavier - 0:29
 Needle Pit - 1:46
 That's Enough' - 1:15
 His Work - 1:35
 Third Drawer - 1:28
 Understand - 0:31
 Jonas - 1:21
 Father Photo - 1:13
 Can't Trust You - 1:13
 Xavier Photo - 1:05
 I'll Take You - 1:38
 Fucking Door - 2:22
 Shit Hole - 0:41
 Cut Necks - 1:46
 Eric Approaches - 0:06
 Not live - 0:45
 Stabbed - 0:20
 Conscious - 0:31
 Hello Eric - 3:02
}}

Quatorze autres chansons sont disponibles sur le site web de Evolution Music Partners. Seulement les pistes 3 et 9 qui ne sont pas incluses dans l'album de la musique de film.

 Opening Title - 0:57
 Eye - 1:16
 Pucifer (Remix of "REV 22:20" by Puscifer) - 0:45
 Wilson Steel - 1:33
 Played - 1:40
 Needle Pit - 1:56
 His Work - 2:08
 Jonas - 1:33
 Hand Trap - 2:10
 Take You - 1:46
 Fucking Door - 1:11
 Gotta Go - Shit - 3:15
 Cut Necks - 2:01
 Hello Eric - 3:15

 Saw III Saw III : Original Motion Picture Soundtrack est la bande originale de Saw II. Elle est sortie le  sous le label WEA/Warner Bros. Records.

Saw III: Original Motion Picture Score (disque 2)

Toute la musique de film est composées par Charlie Clouser.

La liste complète de la musique de film. Elle contient 54 pistes, tous composées par Charlie Clouser

 Saw IV Saw IV: Original Motion Picture Soundtrack est la bande originale de Saw IV. Elle est sortie le  sous le label WEA/Warner Bros. Records.

Note : les pistes 6 et 16 ont été enlevées de la version digitale de l‘album, et Just Another Day de Collinz Room est ajoutée.  La chanson I.V. de X Japan, qu'on entend durant le générique de film, n’est pas incluse dans la bande originale, mais elle disponible pour téléchargement gratuitement.

 Musique de film 

Saw IV: Original Motion Picture Score est la musique de Saw IV. Elle contient au total 63 pistes toutes composées par Charlie Clouser. Cette fois la musique de film n’a pas été distribuée commercialement.

 Musique de film originale

 Musique de film disponible sur le site de Evolution Music Partners
elle inclut plusieurs remixes

 Saw V Saw V: Music From and Inspired By: est la bande originale de Saw V. Elle est sortie le  sous le label WEA/Warner Bros. Records.

Voici la musique du film : tous les chansons sont composées par Charlie Clouser.

 Saw VI Saw VI: Original Motion Picture Soundtrack comporte des chansons des artistes : Kittie, Chimaira, Suicide Silence, Nitzer Ebb, Mushroomhead, Lacuna Coil, et Converge, parmi d’autres. La bande originale contient 18 chansons séparées en trois parties, chaque partie contient six chansons dont trois chansons de bonus. Elle est sortie le  sous Trustkill. Le critique James Christopher Monger d’AllMusic a apprécié l'utilisation du hard rock et du heavy metal pour la bande originale.

 Saw 3D 
La bande originale du Saw 3D'' comporte des chansons des groupes : Dir En Grey, Boom Boom Satellites, Saliva, Krokus, Hinder, Karnivool, Chester Bennington. Elle est sortie le  sur SonyMusic Independent Network (SIN) et Artists' Addiction Records. la musique de film est sorti sur iTunes le 2 novembre 2010.

Références 

Bande originale de film
Saw